Айония () 
 Айония — крупнейший город и окружной центр одноименного округа в США.
 Айония — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.